Серге́й Генна́диевич Ю́ров (род. 19 октября 1983, Московская область) — российский политический и общественный деятель, глава городского округа Балашиха. Член политической партии «Единая Россия».

Биография 
Родился 19 октября 1983 года в посёлке Болшево-1 Московской области.

Свою трудовую деятельность начал в 2003 году в должности специалиста I категории отдела информационно-аналитической работы Администрации города Реутов.

В 2004 году стал ведущим специалистом информационно-аналитического отдела, а в 2006 году был назначен на должность заместителя начальника организационно-контрольного управления — начальника отдела по обеспечению деятельности главы города Администрации города Реутов.

В 2006 году окончил Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана по специальности «Ракетостроение». В 2009 году стал заместителем начальника управления делами Администрации города Реутов.

В 2010 году получил диплом о втором высшем образовании в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова, специальность «Государственное и муниципальное управление». В этом же году стал первым заместителем Руководителя Администрации города Реутов.

3 августа 2014 года одержал победу на досрочных выборах главы города Реутов, набрав 88,77 % голосов избирателей.

C 2016 года — первый заместитель секретаря Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия».

С 2017 года — член генерального совета партии «Единая Россия».

С 4 июля 2017 года — и. о. Главы городского округа Балашиха

В августе 2017 года избран Советом депутатов Балашихи главой городского округа.

Является членом Совета муниципальных образований Московской области.

Женат. Воспитывает двоих сыновей.

Награды 
 Присвоено звание «Лучший муниципальный служащий Московской области» (2008)
 Почетная грамота Министерства информационных технологий и связи Правительства Московской области (2011)
 Почетный знак Московской областной Думы «За вклад в развитие законодательства» (2012)
 Благодарность Губернатора Московской области (2012)
 Почетный знак Московской областной Думы «За вклад в развитие законодательства» (2016)
Знак «За заслуги перед Московской областью» III степени (2020)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Сергея Юрова

Члены «Единой России»
Политики XXI века
Главы Реутова
Главы Балашихи

Официальный Телеграм-канал Сергея Юрова